Alasaari (Karesuando),  een Zweeds eiland in de Muonio ter hoogte van oost-Karesuando
 Alasaari (Palojoensuu), een Zweeds eiland in de Muonio